Битка код Беча може да се односи на:
Опсада Беча (1485),
Опсада Беча (1529),
Опсада Беча (1683),
Бечка операција,
Бечка офанзива (1945)

Историја Беча